Газго́льдер:
 Газгольдер () — резервуар для хранения газообразных веществ, таких, например, как природный газ, биогаз, сжиженный нефтяной газ, воздух и т. д. 
 «Газгольдер» — российский фильм режиссёра Ивана Курского, вышедший на экраны в 2014 году. 
 Gazgolder (читается Газгольдер) — звукозаписывающий лейбл.

См. также 
 Газгольдерная улица